Ракитић је често презиме у Јужних Словена и може да се односи на:

 Слободан Ракитић, српски песник, есејиста и политичар
 Иван Ракитић, хрватски фудбалер

Види још 

 Ракетић, слично презиме
 Ратко Ракетић, српски генерал